Bräutigam ist:

 die Bezeichnung eines verlobten Mannes bis zum Tag nach der Hochzeit, siehe Brautpaar

Bräutigam oder Braeutigam ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Bräutigam (1916–2007), deutscher Politiker (SED)
 Christiane Bräutigam (* 1975), deutsche Kantorin, Organistin und Dirigentin
 Dietrich Bräutigam (* 1972), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter
 Frank Bräutigam (* 1975), deutscher Fernsehjournalist
 Gerd Bräutigam (1937–2007), deutscher Journalist und Mundartdichter
 Gesa Bräutigam (* 1965), deutsche Diplomatin
 Hansgeorg Bräutigam (* 1937), deutscher Jurist
 Hans Otto Bräutigam (* 1931), deutscher Politiker und Diplomat
 Heinrich Bräutigam (1868–1937), Landtagsabgeordneter Waldeck

 Herbert Bräutigam (1927–2020), deutscher Sinologe und Autor
 Katharina Wulff-Bräutigam (* 1965), deutsche Filmemacherin
 Konrad Bräutigam (* 1924), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Lars Bräutigam (* 1977), deutscher Politik- und Wirtschaftswissenschaftler
 Marcel Bräutigam (* 1987), deutscher Sommerbiathlet
 Markus Bräutigam (* 1951), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Otto Bräutigam (1895–1992), deutscher Diplomat
 Otto Braeutigam (1912–1941), deutscher Segelflug-Pionier
 Perry Bräutigam (* 1963), deutscher Fußballtorwart
 Peter Bräutigam (1941–2005), deutscher Fotograf
 Peter Bräutigam (Rechtswissenschaftler) (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler
 Richard Bräutigam (* 1891), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Thomas Bräutigam (* 1958), deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler
 Tim Braeutigam (* 1989), deutscher Schauspieler
 
 Walter Bräutigam (1920–2010), deutscher Neurologe und Psychiater und Pionier der Psychosomatik in Deutschland
 Werner Bräutigam (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Bräutigam (Künstlername: Tom Astor; * 1943), deutscher Country-Musiker

Bräutigam steht für:
 Visbeker Braut und Bräutigam, ein Großsteingrab bei Wildeshausen-Vechta
 einen Pulverturm in Bremen, siehe Bremer Pulvertürme #Stephanitorzwinger (Bräutigam)

Siehe auch:
 Martin Breutigam (* 1965), deutscher Schachspieler und -journalist
 Brautigam
 Der Bräutigam, Novelle von Bruno Frank